

Mythologie
 Medusa (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie, en afbeeldingen daarvan:
 Medusa (Caravaggio), een schilderij van Caravaggio in de Uffizi in Florence
 Medusa (Rubens), een schilderij van Peter Paul Rubens in het Kunsthistorisch Museum in Wenen

Kunst en amusement
 Medusa (Annie Lennox), een muziekalbum van Annie Lennox
 Medusa (De Rode Ridder), een album uit de stripreeks De Rode Ridder
 Medusa (Disney), een Disneypersonage uit De Reddertjes
 Medusa (Marvel), een fictieve superheldin uit de Marvel Comics
 Medusa (muziek), een muziekgroep uit Diest
 Medusa (piercing), een piercing boven de bovenlip
 Medusa (uitgeverij), een voormalige Belgische stripuitgeverij
 Het vlot van de Medusa (schilderij) (1818), een schilderij van Théodore Géricault
 Medusa, de artiestennaam van Evi Goffin

Achtbanen
 Medusa (Six Flags Discovery Kingdom), een achtbaan in Six Flags Discovery Kingdom
 Medusa (Six Flags Great Adventure), een achtbaan in Six Flags Great Adventure, tegenwoordig Bizarro geheten
 Medusa (Six Flags Mexico), een achtbaan in Six Flags Mexico

Schepen
 Zr.Ms. Van Speijk (1842), heette eerder Medusa, een Nederlands korvet bewapend met 10 stukken. In 1868 overgedragen aan de Indonesische Marine.
 Zr.Ms. Medusa (1854), een Nederlands korvet van 18 stukken met hulpstoomvermogen.
 Hr.Ms. Medusa (1911), een Nederlandse mijnenveger van de Hydraklasse.

Biologie
 Meduse, het kwalstadium van neteldieren

Overig 
 Medusa (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
 Operatie Medusa, een militaire operatie in Afghanistan

Zie ook
 Meduza